

Letteratura 
La stella (The Star, 1897) – racconto di H. G. Wells
La stella (The Star, 1955) – racconto breve di Arthur C. Clarke
La stella (The Star, 1991) – racconto di David H. Keller

Altro 
La Stella – arcano maggiore dei tarocchi

Pagine correlate 
The Star